La Caleta ist der Name folgender Orte:

 La Caleta (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Catalan Bay in spanischer Sprache, Dorf in Gibraltar
 La Caleta (Adeje), Ortschaft in der Gemeinde Adeja auf Teneriffa
 La Caleta (Arico), Ort in Spanien
 La Caleta (Güímar), Ort in Spanien
 La Caleta (Málaga), Stadtviertel von Málaga, Spanien